Der Bergdoktor (paperbacks), serie paperbacks uitgegeven door het Duitse Bastei-Verlag
 Der Bergdoktor (1992), een tv-serie van 1992 tot 1997 op Sat.1
 Der Bergdoktor (2008), een tv-serie sinds 2008 uitgezonden op ZDF